|}

Die  Linha de Sines, zu deutsch Hauptbahn von Sines, ist eine 50,7 Kilometer lange portugiesische Eisenbahnstrecke, welche die Stadt und den Hafen von Sines und Santiago do Cacém mit dem Ort Ermidas-Sado, der an der Linha do Sul liegt, verbindet.

Die Linha de Sines wurde im Jahre 1927 bis Santiago do Cacém mit einem Tunnel erstellt und im Jahre 1936 bis in die Hafenstadt Sines ausgebaut. Bis in die 1990er Jahre wurde die Strecke auch im Personenverkehr genutzt. Heute ist sie allerdings ausschließlich für den Transport von Gütern aus und in den Hafen und das Industriegebiet von Sines eingesetzt.

Sie stellt heute eine wichtige transportlogistische Verbindung nach Lissabon dar, da der Hafen von Sines seit 1999 um einen Tiefwassercontainerterminal weiter ausgebaut wurde. Die Transitzeit für Container zwischen Sines und zwei Bahnterminals im Raum Lissabon beträgt sechs Stunden. Die in Sines umgeschlagene Ladung wird schon heute 2008 zu 25 % über diese Bahnverbindung transportiert.

Bei der Erneuerung der Gleise der Eisenbahnstrecke schuf die REFER die Möglichkeit, die Strecke ohne großen Aufwand auf europäische Normalspur (1435 mm) umzuspuren. Derzeit ist langfristig eine gemeinsame Umspurung des portugiesischen und spanischen Schienennetzes angedacht.
Die Eisenbahnverbindung zwischen Sines und Spanien soll aus strategischen Gründen weiter ausgebaut werden. Mit dem Verkauf 2016 von CP Carga an den privaten Operator MSC Rail/Medway - Transportes e Logística, der zum Konzern des Großreeders Mediterranean Shipping Company (MSC) gehört, änderte sich die gesamte Bahntransportszene in Portugal. Blockzüge mit Containern und anderen Gütern verkehren nun mehrmals täglich von Sines nach Lissabon und sollen in Zukunft täglich zwischen Sines und Madrid verkehren, wenn die neue Schnellbahnverbindung zwischen Lissabon und Madrid über Evora fertiggestellt ist.
Der Hafen von Sines will durch diese Verbindung spanische Ladung für den Umschlag über Umladung auf die Bahn gewinnen.

Einzelnachweise 

Sines
Spurweite 1668 mm